Plaats in Indonesië
 Sirau (Kemranjen), een plaats in het bestuurlijke gebied Banyumas in de provincie Midden-Java
 Sirau (Karangmoncol), een plaats in het bestuurlijke gebied Purbalingga in de provincie Midden-Java